William Campbell kan syfta på

William Campbell (skådespelare), (1923–2011), amerikansk skådespelare.
William B. Campbell (1807–1867), amerikansk politiker (whig).
William C. Campbell (född 1930), irländsk biokemist, Nobelpristagare i medicin
William Wallace Campbell (1862–1938), amerikansk astronom.

William C. Preston eg. William Campbell Preston ((1794–1860), amerikansk politiker. 
William Campbell Preston Breckinridge (1837–904), amerikansk politiker.